Tejn har flere betydninger:
 Tejn − en havneby på det nordøstlige Bornholm
 TEJN − en dansk gade- og billedkunstner, hvis nærmere identitet er ukendt.
 Tejne − en oval madkasse af brede træspåner, en madtejne
 Tejn Kirke − kirken i Tejn
 Tejn (fangstredskab) - en fast ruse eller bur der bruges til at fange hummer og krebs. ol.